Овід — паразитичні комахи ряду двокрилих.
 «Овід» — українська колісна бронемашина.

Художні твори 
 «Овід» — роман 1897 року Етель Ліліан Войнич.
 «Овід» — радянський художній фільм 1928 року за мотивами однойменного роману.
 «Овід» — радянський художній фільм 1955 року за мотивами однойменного роману.
 «Овід» — опера Антоніо Спадавеккіа 1958 року за мотивами однойменного роману.
 «Овід» — радянський художній фільм 1980 року за мотивами однойменного роману.

Топонім

Овід — місто, штат Колорадо
 Овід — місто, штат Нью-Йорк
 Овід — селище, штат Мічиган
 Овід — селище, штат Нью-Йорк